Muqur Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Ghazni, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kabul. Muqur Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Muqur Airport är varierad. Den högsta punkten i närheten är Bahā ul Ḩaq Şāḩib Ghar,  meter över havet,  km väster om Muqur Airport. Runt Muqur Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Muqur Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Ghazni (provins)